1 шахова жіноча олімпіада проходила з 2 по 21 вересня 1957 року, в місті Еммен (Нідерланди).

В Олімпіаді взяла участь 21 команда. 43-ма шахістками було зіграно 258 партій.

Регламент 

Змагання проходили за круговою системою у два тури.
Команди були розбиті на три півфінальні групи. Три перші команди з кожної групи потрапляли до головного фіналу "A", наступні дві — до фіналу "B", а дві останні — до фіналу "C".

Результати

Півфінали

Група A 
 Очки — сума набраних очок усіма шахістками (1 за перемогу, ½ за нічию, 0 — за поразку);
 КО — неофіційні командні очки (КПер — перемога команди, КНіч — нічия, КПор —поразка), набрані всією командою (2 за перемогу команди, 1 — нічия, 0 — поразка).
 Б - Коефіцієнт Бергера.

Група B

Група C

Фінали

Фінал A

Фінал B

Фінал C

Джерела 
 OlimpBase 

Шахові олімпіади
Шахи
1957 у нідерландському спорті
Шахова Олімпіада